Государственное предприятие «Научно-производственный комплекс газотурбостроения „Зоря“ — „Машпроект“» (ГП НПКГ «Зоря» — «Машпроект») — предприятие по производству газотурбинного оборудования, расположенное в Николаеве (Украина).

История 
9 июля 1946 года Совет Министров СССР принял постановление о создании завода по строительству судовых паровых турбин в Николаеве, который имел мощный производственный потенциал и судостроительные заводы. Для нового завода исполком Николаевского городского совета депутатов трудящихся выделил площадь на юго-восточном предместье города. В 1948 году было дополнительно выделено ещё 62 гектара. Одновременно с комплексом завода был спроектирован жилой массив для рабочих.

Подготовительные работы по строительству начались в марте 1948 года. В течение пяти лет были введены в эксплуатацию основные сооружения завода.
В январе 1953 года проведён первый организованный набор рабочих и инженерно-технических работников.
17 октября 1953 министром транспортного и тяжёлого машиностроения Вячеславом Малышевым был издан приказ, согласно которому Южный турбинный завод в Николаеве частично введён в эксплуатацию.

Однако осваивать производство паровых турбин заводу не пришлось. Уже в марте 1954 года на заводе по заданию правительства работала комиссия в составе конструкторов и технологов Министерства авиационной промышленности для выявления возможности изготовления на заводе газовых турбин для судов Военно-морского флота.

7 мая 1954 года вышло постановление Совета Министров СССР о создании базы для производства газотурбинных установок. Согласно этому постановлению, министр тяжёлого машиностроения Николай Казаков 18 мая 1954 года издал приказ следующего содержания:

В августе 1954 года из Казани для работы на Южном турбинном заводе в конструкторском бюро была переведена группа специалистов во главе с главным конструктором Сергеем Колосовым. В Николаев вместе с Колосовым прибыло 60 специалистов, из них 20 конструкторов, 31 рабочий, остальные — экспериментаторы и эксплуатационники.

В сентябре 1956 года начался серийный выпуск газотурбинных установок.

Постановлением Совета министров УССР от 12 апреля 1961 года № 530-0046 «Союзное проектное бюро „Машпроект“» было выделено из состава завода в самостоятельную хозрасчётную организацию с экспериментальными цехами и базой, исследовательской станцией. «Машпроект» занимался разработкой и изготовлением опытных и головных образцов газотурбинной техники. Основным серийным изготовителем этих разработок являлось «Производственное объединение „Зоря“».

1 января 1989 года на базе «Союзного проектного бюро „Машпроект“» было создано Научно-производственное объединение (НПО) «Машпроект». В объединение вошли СПБ «Машпроект» и КБ «Энергия» (в городе Кривой Рог).

С 1992 года НПО «Машпроект» перешёл в подчинение Министерства машиностроения, военно-промышленного комплекса и конверсии Украины (с 1997 года — Министерство промышленной политики Украины).

В 1993 году на базе объединения создано «Научно-производственное предприятие „Машпроект“».

Приказом Министерства промышленной политики Украины от 2 ноября 2001 года «Производственное объединение „Зоря“» и «Научно-производственное предприятие „Машпроект“» объединены в единое государственное предприятие «Научно-производственный комплекс газотурбостроения „Зоря — Машпроект“».

В 2003 году завод получил статус спецэкспортёра.

После политического кризиса 2014 г. 
Вследствие конфликта на востоке Украины,  в июне 2014 года президент Украины Пётр Порошенко запретил военно-техническое сотрудничество с Россией. Этот запрет коснулся и контракта с «Зоря-Машпроект» на поставку газовых турбин для фрегатов проекта 22350 и проекта 11356, строящихся по заказу российского ВМФ; в качестве ответной меры российским КБ «Алмаз» был разработан свой проект по производству газотурбинных энергетических установок, которое, вместо «Зори-Машпроекта», должно освоить НПО «Сатурн», в конце июня 2021 на «Сатурне» изготовлен двигатель для новых кораблей ВМФ РФ.

Зимой 2014 года «Зоря-Машпроект» поставило, во исполнение контракта «Укроборонпрома» от 2013 года, газотурбинные двигатели, в количестве четырёх единиц, для ракетных катеров типа «Молния», находящихся на вооружении ВМС Индии.

В апреле 2019 года предприятие разработало и изготовило опытный образец газотурбинного двигателя и приступило к его испытаниям. Новая турбина мощностью 32 МВт имеет уникальную конструкцию, позволяющую её использование в гражданском секторе как механический привод компрессоров в газотранспортных сетях и как механический привод электрогенераторов. 
12 сентября 2019 предприятие подписало в Дели несколько контрактов на поставку большого объёма газотурбинной техники, предназначенной для кораблей разного класса ВМС Индии, в номенклатуру поставок входят газотурбинные двигатели, редукторы, комплекты запасных частей.

13 марта 2022 года, в ходе вторжения России на Укрину, ударами российских крылатых ракет (по другим данным, бомбовым ударом) оборонный завод «Зоря — Машпроект» был серьезно повреждён.

Продукция 
С 1954 по 1964 год разработаны и изготовлены двигатели первого поколения — М2, Д2, Д3, М8 для противолодочных и сторожевых кораблей.

В 1958 году создан первый в мире главный газотурбинный агрегат МЗ с реверсивным редуктором (36 000 л. с., 260 г/л. с.×ч, ресурс 5000 часов) для больших противолодочных кораблей проекта 61.

С 1965 по 1970 год созданы двигатели второго поколения М60, М62, М8К, М8Е с повышенной экономичностью (200—240 г/л. с.×ч), улучшенными акустическими характеристиками, ресурсом не менее 10 000 часов. На их базе разработаны и переданы в серию высокоэкономичные установки М5, М7, М9, М12, М21 для водоизмещающих противолодочных, десантных, сторожевых кораблей. Технические данные двигателей позволили повысить дальность плавания. Для кораблей на воздушной подушке и на подводных крыльях созданы установки ДТ4 и М10.

В 1970-х годах газотурбинные двигатели внедрялись в народное хозяйство:
 когенерационные плавэлектростанции «Северное сияние» с газотурбогенераторами ГТГ-1 (10 МВт) и ГТГ-12 (12 МВт), работающие на дизельном топливе и природном газе;
 газотурбинные энергопоезда «Маяк» с ГТГ4000 (4 МВт) и «Факел» с ГТГ-12 (12 МВт);
 стационарные электростанции с ГТГ20 (18 МВт) и ГТГ22 (18,5 МВт).

С 1971 по 1985 год разработан унифицированный ряд двигателей третьего поколения М75 (UGT 3000), М70 (UGT 6000), М90 (UGT 15000) с КПД 30—36 %, пригодных для использования в газотурбинных установках кораблей любого класса и применения в промышленности. На базе двигателей третьего поколения созданы газотурбинные агрегаты для новых типов кораблей:
 уникальная установка М21 типа COGAS для ракетных крейсеров  проекта 1164 «Атлант» (в 1981 году);
 установка М35 суммарной мощностью 50 000 л. с. для десантного корабля на воздушной подушке проекта «Зубр»;
 маршевый агрегат М16 (в 1985 году) мощностью 10 000 л. с. для корабля на подводных крыльях проекта «Сокол»;
 установка М37 (в 1985 году) — для пассажирского судна на подводных крыльях «Циклон». Скорость — 42 узла, дальность плавания − 300 миль.

В 1976 году разработаны газоперекачивающие агрегаты ГПА-10 мощностью 10 000 л. с.

В 1979 году на быстроходном контейнеровозе проекта «Атлантика» установлены агрегаты М25 типа COGAS, конкурентные с дизельными установками. За счёт паротурбинного контура удельный расход топлива снижен на 25 % (до 175 л. с., 260 г/л. с.×ч).

В 1985—1991 гг. создан газотурбинный двигатель четвёртого поколения М80 (UGT 25000) мощностью 27 500 кВт и КПД 36 %.

С 1990 по 2000 год внедрены судовые конвертированные и специально разработанные двигатели мощностью 3, 6, 10, 16, 25 МВт с КПД 30—36 % для строительства и модернизации компрессорных станций. Разработаны блочно-модульные когенерационные электростанции для совместной выработки электрической и тепловой энергии с тепловым КПД 75—85 %. Созданы газопаровые установки мощностью 16, 25, 35 МВт с энергетическим впрыском пара для повышения мощности, снижение вредных эмиссий с электрическим КПД 42—45 %. Разработана уникальная установка «Водолей» мощностью 4,2—40 МВт с электрическим КПД 35—42 % с утилизацией тепла и впрыском пара в проточную часть двигателя, конденсацией водяного пара в контактном конденсаторе и возвратом котловой воды в цикл. Для привода электрогенераторов созданы одновальные двигатели UGT 2500 мощностью 2,85 МВт, КПД 28,5 % (в 1993 году) и UGT 110000 мощностью 110 МВт, КПД 36 % (в 1997 году).

В 2002 году успешно завершены приёмочные испытания двигателя ДН70Л (новый базовый двигатель UGT 10000) в составе модернизированного газоперекачивающего агрегата ГПА-10МН70.01.ОП на компрессорной станции Кировоградская на Украине. Начат серийный выпуск этого двигателя.

В 2003 году на компрессорной станции Ставищенская в Киевской области установлена и запущена  установка «Водолей» мощностью 16 МВт с двигателем UGT 10000 с подачей энергетического пара в проточную часть двигателя.  
В Белоруссии введены в эксплуатацию две когенерационные установки ГТЭ-25 (двигателями UGT 25000) на Берёзовской ГРЭС и ГТЭ-15Ц (двигателем UGT 15000) на цементном заводе в городе Костюковичи. 
На электростанцию в Салехарде (Россия) отправлен для второго пускового комплекса ГТЭС-3 двигатель UGT 16000. Это первый в СНГ двухтопливный двигатель, обеспечивающий работу на жидком и газообразном топливе и переход с одного вида топлива на другой без изменения режима работы двигателя. 
На Ивановской ГРЭС (Россия) принят в опытно-промышленную эксплуатацию двигатель UGT 110000. 

На базе двигателя UGT 15000 создан новый морской дизель-газотурбинный агрегат мощностью 27 500 лошадиных сил. 
Изготовлена и поставлена иностранному заказчику установка М73 для коммерческого судна на воздушной подушке на базе двух UGT 6000, газотурбинных двигателей уникальной конструкции с двумя фланцами отбора мощности — со стороны компрессора низкого давления и со стороны силовой турбины. 
Поставлен на испытания агрегат М79 мощностью 10 000 лошадиных сил для корабля на воздушной подушке. 
Изготовлен и поставлен на Новгородскую ТЭЦ турбодетандер мощностью 3 МВт.

В 2004 году началась опытно-промышленная эксплуатация электростанции с двигателем UGT 110000 в посёлке Каборга Николаевской области Украины.

 После политического кризиса 2014 года
Вследствие конфликта на востоке Украины в июне 2014 года президент Украины П. Порошенко запретил военно-техническое сотрудничество с Россией; этот запрет коснулся и контракта с «Зоря-Машпроект» на поставку газовых турбин для фрегатов проекта 22350 и проекта 11356, строящихся по заказу российского ВМФ

Зимой 2014 года «Зоря-Машпроект» поставило газотурбинные двигатели для ракетных катеров типа «Молния», находящихся на вооружении ВМС Индии. 

2019 год — предприятие разработало и изготовило опытный образец газотурбинного двигателя мощностью 32 МВт и приступило к его испытаниям.

Генеральные директора

«Зоря» 
 1949—1950 — Александр Полуянов
 1951—1957 — Николай Чумичёв
 1957—1961 — Юрий Васильев
 1961—1962 — Иван Базаров
 1963—1978 — Николай Цыбань
 1978—1986 — Фёдор Ященко
 1986—2001 — Владимир Холявко

«Зоря — Машпроект» 

 2001—2007 — Юрий Бондин
 2008—2011 — Андрей Хоменко
 2011—2013 — Геннадий Зайков
 2013—2014 — Юрий Марковцев
 апрель 2014 — июль 2014 — Юрий Султанский
 2014 — 2019 — Константин Картошкин
с июля 2019 — Николай Тройнич

Генеральные конструкторы 

 1954—1963 — Сергей Колосов
 1963—1968 — Яков Сорока
 1968—2001 — Виктор Романов
 2001—2003 — Анатолий Коваленко
 2003—2008 — Борис Исаков
 2008—2012 — Владимир Спицын
 2012—2015 — Борис Исаков
 2015—2016 — Владимир Спицын
с 2016 — Геннадий Литвинов

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Компании Николаева
Предприятия Николаевской области
Компании Украины
Укроборонпром